Cordillera de la Costa (‚Küstengebirge‘) heißen folgende geographische Objekte:

 Cordillera de la Costa (Chile), Gebirge in Chile
 Cordillera de la Costa (Venezuela), Gebirge in Venezuela